Кардон — многозначный термин.

Фамилия 
 Кардон, Вивьен (род. 1993) — американская актриса.
 Кардон, Жан Батист (1760—1803) — французский арфист.
 Кардон, Йохан (1802—1878) — шведский художник и гравёр.
 Кардон, Керстин (1843—1924) — шведская художница.
 Кардон, Натали (род. 1967) — французская актриса и певица.
 Кардон, Стефан (1940—2018) — французский дирижёр.

Растение 
 Кардон, или Артишок испанский — вид растений семейства астровые (сложноцветные).

Топоним

Беларусь 
 Кардон — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Кардон — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Кардон — село в Тарбагатайском районе Бурятии.
 Кардон — деревня в Куньинском районе Псковской области, Каськовская волость.

См. также 
 Harman/Kardon